1 мая может означать:

 1 мая — 121-й день года (122-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остаётся 244 дня.
 1 Мая — департамент в Аргентине в составе провинции Чако.
 Первое мая (праздник)
 Стадион Первого мая () — стадион, расположенный в Пхеньяне (КНДР).

См. также 
 Первое Мая
 Первомай